Frank Robinson (n. 1935), giocatore di baseball statunitense
 Frank D. Robinson (n. 1930), ingegnere statunitense fondatore della Robinson Helicopter
 Franklin Marquieth Robinson (n. 1984), cestista statunitense